Хвост:
 Хвост — часть тела животных.
 Хвост — в авиации — хвостовое оперение.
 Хвост — в горном деле — пустая порода, отходы, получающиеся при обогащении полезных ископаемых; мелкие, лёгкие части руды, уносимые при промывке водой.
 Хвост кометы.
 Хвост поезда
 Хвост — причёска.
 Хвост — термин винокуренного производства, наиболее высококипящая фракция дистиллята.
 Хвост — вытянутая часть спускового крючка, на которую нажимают пальцем.
 Хвост — элемент шрифта.
 Хвост — участок убывания плотности вероятности при стремлении случайной величины к бесконечности.
 Хвост — недоделка, недовыполненные обязанности.
 Хвост — шлейф, деталь одежды.

Фамилии, псевдонимы, имена персонажей 
 Хвост, Алексей Петрович (? — 1357) — московский тысяцкий.
 Хвост, Василий Иванович (1879—1912) — крестьянин, публицист, политический деятель, депутат Государственной думы II созыва от Черниговской губернии.
 Хвост — персонаж книг о Гарри Поттере.
 «XBOCT» — псевдоним украинского киберспортсмена Александра Дашкевича (род. 1990).
 Псевдоним Алексея Хвостенко (например, на совместных музыкальных альбомах с группой Аукцыон)

Названия 
 «Хвост» () — норвежский фильм 2012 года
 «Хвост феи» (Fairy Tail) — японское аниме в жанре сёнен

См. также 
 Хвосты (значения)
 Хвостов
 Голова (значения)
 «Хвост машет собакой»